

Geografia da Itália 
Turim — cidade italiana, capital da região Piemonte 
Mombello di Torino — comuna italiana da província de Turim
Rivalta di Torino — comuna italiana da província de Turim
Sant'Ambrogio di Torino — comuna italiana da província de Turim

Veículos
Ford Torino — automóvel da Ford
Marcopolo Torino — ônibus urbano fabricado pela empresa Marcopolo
Renault Torino —  automóvel da American Motors

Outros 
Torino Football Club — clube de futebol italiano

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de veículos
Desambiguações de clubes